Senador Guiomard kan syfta på:

Brasilien 

 Senador Guiomard (kommun), Acre, 
 Senador Guiomard (kommunhuvudort), Acre,